Schwabenstein steht für:
 Schwabenstein-Klasse, Schiffsklasse 
 Schwabenstein, Suevit, durch Meteorienaufschlag entstandenes Gestein
Siehe auch:
 Swaabsteinen